

Codici 
 URR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Urrao (Colombia)

Sigle 
 URR (medicina) – Urea reduction ratio, indice di adeguatezza dialitica nei pazienti con malattia renale cronica in dialisi